Алексе́й Лапши́н 
 Лапшин, Алексей Алексеевич (род. 1947) — президент Новолипецкого металлургического комбината (2005—2012).
 Лапшин, Алексей Платонович (1909—1979) — советский футболист и тренер.
 Лапшин, Алексей Степанович (1908—1957) — Герой Советского Союза.